Lemps ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Lemps (Ardèche) im Département Ardèche
 Lemps (Drôme) im Département Drôme
 Le Grand-Lemps im Département Isère

Siehe auch:
 LEMPS